Борис Сукачёв: Сукачёв, Борис Иванович (1928—2015) — советский колхозный работник, Герой Социалистического Труда.
 Сукачёв, Борис  Владимирович (1874—1934) — российский военный, зоолог